Алексе́й Долгору́ков: Долгоруков, Алексей Алексеевич (1767—1834) — князь, управляющий министерством юстиции в 1827—1829 годах.
 Долгоруков, Алексей Владимирович (1813—1869?) — князь, автор ряда книг по истории и генеалогии рода Долгоруких.